Imię i nazwisko to nosili lub noszą m.in.:
 Jacek Bednarek (1944–1990) – muzyk jazzowy i klasyczny (kontrabasista), kompozytor
 Jacek Bednarek (ur. 1964) – lekkoatleta chodziarz, olimpijczyk